Palmaria (otok), otok u Italiji
 Palmaria (rod), rod algi iz porodice Palmariaceae
 Palmaria (topnički sustav), talijanski samohodni topnički sustav